Estación General Villegas puede referirse a dos estaciones ferroviarias de la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires, Argentina:

Estación General Villegas, construida por la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires, nacionalizada luego y parte del Ferrocarril General Manuel Belgrano,
Estación General Villegas, construida por el Ferrocarril del Oeste, y al nacionalizarse formó parte del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento.